Зајон има више значења:
 Зајон (Оклахома)
 Зајон (Пенсилванија)
 Зајон (Илиноис)